Michael Ohnesorge (Lutherstadt Wittenberg, 1983. szeptember 29. –) német labdarúgóhátvéd.

További információk 
Michael Ohnesorge adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1983-ban született személyek
Wittenbergiek
Német labdarúgók
Az SG Wattenscheid 09 labdarúgói
A Schalke 04 II labdarúgói
Az SV Elversberg labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek